Узкая грань — фильм 1952 года
 Узкая грань — фильм 1990 года, ремейк предыдущего

Фильмы о железной дороге